Пялькъярви () — топоним. Может означать:

 Пялькъярви — бывшая финская железнодорожная станция, а позднее — советский и российский остановочный пункт в Кааламском сельском поселении Сортавальского района Карелии.
 Пялькъярви — озеро в Сортавальском районе Карелии.
  — бывшая провинция в Северной Карелии (область Финляндии), отошедшая к СССР.